Друго Светско првенство у одбојци за жене 1956. је одржано у Француској од 30. августа до 12. септембра 1956.

Учесници 
На светском првенству је учествовало 17 репрезентација.

Формат такмичења 
Формат такмичења се састојао из два круга (први и завршни круг). У , 17 репрезентација је било подељено у 5 група (две групе са по четири екипе и три групе са по три екипе). Све екипе су се пласирале у други круг.

У , креиране су две групе (од 1.-10. места и од 11.-17. места), тимови су били распоређени у зависности од пласмана у Првом кругу (по две првопласиране екипе из сваке групе су биле смештене у групи од 1.-10. места а остале екипе у групи од 11.-17. места). Коначни пласман екипа је одређен по Бергеровом систему.

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Завршна рунда 
 Резултати између тимова који су играли међусобно у Првој рунди су пренети у завршну рунду.

Група од 11.-17. места

Група

Група од 1.-10. места

Коначан пласман

Види још 
 Светско првенство у одбојци 1956.

Спољашње везе 

 fivb резултати

Светска првенства у одбојци за жене
Одбојка у Француској
Одбојка у 1956.